Петрушонки — название населённых пунктов в России:

 Петрушонки — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Петрушонки — деревня в Пыталовском районе Псковской области.